Dans les griffes de la Main Blanche est la soixante-treizième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
En finir une fois pour toutes avec "Choc" et découvrir les secrets de "La main blanche", une société secrète toujours plus puissante, - tels sont les deux buts poursuivis par Tif et Tondu. Ayant chacun leur méthode d'investigation, ils partent séparément à la recherche de l'énigmatique Monsieur Choc qui les mènera jusqu'en Malaisie. Tondu et son insupportable Gina arriveront à la cité de "La main blanche" en même temps que Tif après de multiples péripéties. Verront-ils enfin le visage de Choc, trahi par ses associés et pourchassé par la mafia et auront-ils le dernier mot avec ce personnage redoutable et redouté ?

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1986
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1986